San Andreas to archaiczna wersja hiszpańskiego San Andrés (Święty Andrzej, apostoł)

Miejsca 
 San Andreas – miasto w Kalifornii,
 San Andreas – uskok tektoniczny na obszarze Kalifornii,

Fikcyjne miejsca 
 San Andreas – fikcyjny stan, wzorowany na rzeczywistej Kalifornii i Nevadzie, będący scenerią gry Grand Theft Auto: San Andreas i Grand Theft Auto V

Kultura 
 San Andreas – powieść A. MacLeana
 San Andreas – amerykański film z 2015